L'édition masculine 2021 du tournoi de tennis de Dubaï se déroule du 14 au , sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 500.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Australien Nick Kyrgios, du Croate Borna Ćorić, du Français Gaël Monfils, de l'Italien Matteo Berrettini et des Suisses Roger Federer et Stanislas Wawrinka. Ils sont respectivement remplacés par Alejandro Davidovich Fokina, Aljaž Bedene, Lorenzo Giustino, Márton Fucsovics, Yoshihito Nishioka et Radu Albot.

Lauréats 
Le Russe Aslan Karatsev, qui avait fait sensation à l'Open d'Australie en sortant des qualifications et en atteignant les 1/2 finales, remporte le tournoi en battant en finale Lloyd Harris. Il s'agit du  ATP de sa carrière en simple.

En double, Juan Sebastián Cabal et Robert Farah décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Nikola Mektić et Mate Pavić. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Primes et points 

NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au , même si elle en a été exemptée.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Dubaï (WTA 2021)
 Tournoi de tennis de Dubaï
 Saison 2021 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 2021
Dubaï
Sport aux Émirats arabes unis en 2021
Tennis en mars 2021